Онкен, Август (1844—1911) — немецкий экономист.
 Онкен, Вильгельм (1838—1905) — немецкий историк.
  (1869—1945) — немецкий историк.
 Онкен, Иоганн Герхард (1800—1884) — немецкий пастор и богослов, основатель баптистских церквей Германии.